Oreonetides är ett släkte av spindlar som beskrevs av Embrik Strand 1901. Oreonetides ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Oreonetides